Житарев — русская фамилия.

Известные носители 
 Житарев, Василий Георгиевич (1891—1961) — российский и советский футболист.
 Житарев, Станислав Иванович (род. 1946) — актёр, заслуженный артист Российской Федерации.